Die Bezeichnung Sogdisch (Adjektiv sogdisch) bezieht sich auf

 die sogdische Sprache
 das historische Gebiet Sogdien
 das Volk der Sogdier